Куириндалито има више значења:

 Куириндалито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куириндалито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику